Мишагино — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Пореченская волость».

Расположена в центре района, на северном берегу озера Сокото (восточнее озера Некро), в 12 км к юго-востоку от волостного центра Купуй и в 32 км к югу от райцентра Великие Луки.

До 10 декабря 2014 года входила в состав «Купуйской волости», а после её упразднения — Пореченской.

Население

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Купуйская волость

Населённые пункты Великолукского района